peut faire référence à :

Cinéma 
 The Rivals, film réalisé par Edwin S. Porter sorti en 1907.
 The Rivals, un court-métrage sorti en 1912
 The Rivals, un court-métrage de Sidney Franklin et Chester M. Franklin, sorti en 1915
 The Rivals, un court-métrage de Nat Ross sorti en 1929

 Rivals, film réalisé par Colin Campbell et sorti en 1912
 , film sorti en 1923
 Rivals, film réalisé par Krishna Shah et sorti en 1972
 Rivals, film de Lyman Dayton sorti en 1981
 Rivals, film russe de Viktor Sadovsky sorti en 1985

Télévision 
 The Rivals, téléfilm de Elijah Moshinsky réalisé en 1988

Musique

Théâtre 
 The Rivals, une pièce de Richard Brinsley Sheridan créée en 1775

Voir aussi 
 Rival